Seize-Avril ou XVI-Avril ou 16-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements commémorés au travers de ces odonymes sont notamment :

En Algérie : événement non connu ; peut-être le , décès du cheikh réformiste Abdelhamid Ben Badis, dont la mémoire est également honorée chaque  par la fête de « Youm el Ilm », ou « Journée du Savoir » .

En France, 
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
  Une dizaine de jeunes gens qui participaient à une fête de mariage au hameau de Roissiat à Courmangoux dans l'Ain sont envoyés en déportation à la suite d'une rafle allemande.
 Maisons incendiées et civils exécutés au hameau de Racouze à Grand-Corent dans l'Ain, par une colonne allemande.
 Le , à la fin de la seconde Guerre mondiale : Combat de libération à Talais en Gironde, pour réduire la poche du Verdon.

En Suisse, le  :
 Fin de la votation qui décide de la création de la commune de Montreux par fusion des anciennes communes des Planches et du Châtelard, dans le canton de Vaud.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Abril » ou « Dieciseis de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 16 de Abril », à , dans l'État de Coahuila.
 « (Calle) 16 de Abril », à Mazatlán, dans l'État de Sinaloa.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16